Pichl steht für:
 Pichl, oberdeutsch für Hügel, siehe Hügel #Ortsnamenkunde

Pichl ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Pichl (* 1978), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Alois Pichl (1782–1856), österreichischer Architekt
 Andrea Pichl (* 1964), deutsche Künstlerin 
 Bernhard Pichl (* 1966), deutscher Jazzmusiker
 Berta Pichl (1890–1966), österreichische Politikerin (CSP)
 Eduard Pichl (1872–1955), österreichischer Alpinist
 Ferdinand von Pichl (1800/1801–1865), österreichischer Generalmajor
 Josef Pichl (1914–1996), deutscher Jurist und Politiker
 Robert Pichl (* 1944), österreichischer Germanist 
 Thomas Pichl (* 1982), österreichischer Tennisspieler
 Václav Pichl (auch Wenzel Pichl; 1741–1805), tschechischer Geiger und Komponist

Pichl ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Pichl (Aindling), Ortsteil von Aindling, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Pichl (Altötting), Ortsteil von Altötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Pichl (Amerang), Ortsteil von Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Pichl (Bad Füssing), Ortsteil von Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Pichl (Hausham), Ortsteil von Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern
 Pichl (Manching), Ortsteil von Manching, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Pichl (Soyen), Ortsteil von Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Pichl (Tann), Ortsteil von Tann (Niederbayern), Landkreis Rottal-Inn, Bayern

in Österreich:
 Pichl bei Wels, Gemeinde in Oberösterreich
 Pichl (Gemeinde Zöbern), Ortschaft von Zöbern, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Pichl (Gemeinde Yspertal), Ortsteil von Yspertal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Pichl (Gemeinde Fornach), Ortschaft der Gemeinde Fornach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Pichl (Gemeinde Roßleithen), Ortsteil von Roßleithen, Oberösterreich
 Pichl (Gemeinde Rutzenham), Ortsteil von Rutzenham, Oberösterreich
 Pichl (Gemeinde Haibach), Ortschaft der Gemeinde Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Pichl (Gemeinde Hofkirchen), Ortschaft der Gemeinde Hofkirchen an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Pichl (Gemeinde Puchkirchen), Ortsteil von Puchkirchen am Trattberg, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Pichl (Gemeinde Weyer), Ortsteil von Weyer (Oberösterreich), Oberösterreich
 Pichl (Gemeinde Abtenau), Ortschaft von Abtenau, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Pichl (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Pichl (Gemeinde Bruck), Ortschaft von Bruck an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Pichl (Gemeinde Mariapfarr), Ortschaft und Katastralgemeinde von Mariapfarr, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Pichl (Gemeinde Sankt Veit), Ortsteil von Sankt Veit im Pongau, Land Salzburg
 Pichl (Gemeinde Unternberg), Weiler in der Gemeinde Unternberg, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Pichl (Gemeinde Mitterdorf), Katastralgemeinde bzw. Pichl an der Raab, Ortschaft von Mitterdorf an der Raab, Steiermark
 Pichl (Gemeinde Bad Mitterndorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Bad Mitterndorf, Steiermark
 Pichl (Gemeinde Miesenbach), Ortsteil von Miesenbach bei Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Pichl (Gemeinde Mitterdorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Mitterdorf an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Pichl (Gemeinde Passail), Ortsteil von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Pichl (Gemeinde Sankt Anna), Ortsteil von Sankt Anna am Aigen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Pichl (Gemeinde Sankt Kathrein), Ortsteil von Sankt Kathrein am Offenegg, Bezirk Weiz, Steiermark 
 Pichl (Gemeinde Sankt Margarethen), Katastralgemeinde und Ortschaft von Sankt Margarethen bei Knittelfeld, Steiermark 
 Pichl (Gemeinde Sankt Peter), Ortschaft von Sankt Peter ob Judenburg, Bezirk Murtal, Steiermark 
 Pichl (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortsteil von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Pichl (Gemeinde Schladming), Katastralgemeinde und Ortschaft von Schladming, Steiermark
 Pichl (Gemeinde Stadl-Predlitz), Ortsteil von Stadl-Predlitz, Bezirk Murau, Steiermark
 Pichl (Gemeinde Vorau), Ortsteil von Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Pichl-Großdorf, Ortschaft von Tragöß-Sankt Katharein, Steiermark

in Italien:
 Außerpichl, Fraktion in Gsies, Südtirol
 Innerpichl, Fraktion in Gsies, Südtirol

Siehe auch:
 Burgruine Pichl (auch Tannhauser Turm), bei Mariapfarr im Lungau, Land Salzburg
 Pichlschloss in Neumarkt in Steiermark
 Pichel
 Bichl (Begriffsklärung)